Сури — фамилия, а также топоним.

Известные носители 
 Сури, Вайбхав (род. 1997) — индийский шахматист, гроссмейстер.
 Сури, Катарина (род. 1968) — финская актриса, журналист.
 Сури, Нура (род. 1976) — азербайджанская певица.
 Сури, Раджан — американский учёный.
  (род. 1967) — исполнительный директор Nokia.
 Сури, Рето (род. 1989) — швейцарский хоккеист.
 Сури, Химаншу Кумар — американский рэпер, известный под псевдонимом Heems.

Топоним 
 Сури (город) — город в индийском штате Западная Бенгалия.
 Сури (река) — река в России.

Иное 
 Сури (язык) — язык в Эфиопии